Kontener do organizacji wyżywienia – specjalistyczny kontener Państwowej Straży Pożarnej będący na wyposażeniu krajowych baz sprzętu specjalistycznego.

Podczas prowadzonych długotrwałych akcji ratowniczych lub krótkich, lecz bardzo uciążliwych dla ratowników, należy zapewnić im warunki aby mogli zregenerować siły przed dalszymi działaniami. Konieczne jest przygotowanie posiłków dla ratowników na miejscu akcji. Zastosowanie kontenera znacznie zmniejsza trudności związane z prowadzeniem działań.

Kuchnia wraz z polową stołówką wyposażona jest w instalacje: elektryczną z własnym agregatem prądotwórczym (istnieje możliwość zasilania zewnętrznego), grzewczą, wentylacyjną, wodną, zbiornik wody do celów sanitarnych, zbiornik na ścieki z możliwością odprowadzenia na zewnątrz, dodatkowo pojemniki o pojemności 20 l wody do celów konsumpcyjnych z możliwością przechowywania przez dwa miesiące, zewnętrzne urządzenie rozgłaszające.

Kontener izolowany termicznie, lakierowany na kolor czerwony / RAL 3000/.
Ściany wewnętrzne wyłożone materiałami łatwymi do utrzymania w czystości.
Podłogi w wykonaniu antypoślizgowym.

Wyposażenie 
 instalacje:
 elektryczna z własnym agregatem prądotwórczym oraz możliwością zewnętrznego zasilania
 grzewcza
 wentylacyjna
 wodną z przyłączem zewnętrznym (z możliwością odwodnienia)
 zbiornik wody do celów sanitarnych z przyłączem zewnętrznym i wskaźnikiem poziomu napełnienia
 plastikowe zbiorniki wody o poj. 20 I każdy, do celów konsumpcyjnych w przenośnych, umożliwiających jej przechowywanie przez i tygodni + dozownik wody
 zbiornik na ścieki z możliwością odprowadzenia ich na zewnątrz

Wyposażenie wnętrza:
 stałe:
 kuchnia gazowa 4-palnikowa na propan – butan wykonana ze stali nierdzewnej – KGZ-4/M)
 2 szt. butli gazowych
 kuchnia na paliwo płynne KP-75
 kuchenki mikrofalowe do podgrzewania posiłków dla 40 osób
 zlewozmywak ze stall nierdzewnej
 stół (blaty robocze) do przygotowywania posiłków
 lodówka o pojemności 600 I
 podgrzewacz napoi
 ruchome.
 markiza ze stelażem do spożywania posiłków dla 40 osób
 4 stoły oraz 40 krzeseł
 umywalka polowa z dozownikiem wody i mydła w płynie odpływ do zbiornika na ścieki.
 umywalka zaopatrzona w pojemnik z ręcznikami jednorazowymi
 termosy o pojemności 15l z systemem podgrzewania i naczynia kuchenne
 5000 szt. naczyń i sztućców jednorazowych
 pojemniki na pieczywo
 środki czystości i dezynfekcyjne

Wyposażenie jest zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie transportu. Elementy wyposażenia zabezpieczają cykl jednorazowego wydania posiłków dla 40 osób i spełniają wymagania BHP oraz higieniczno-sanitarne.

Dane techniczne:
 długość całkowita – 6250 mm
 szerokość całkowita – 2500 mm
 masa całkowita – 500 kg

Zobacz też 
 kontenery pożarnicze
 Technika pożarnicza

organizacji wyżywienia